Giebel steht für:

 der Dachabschluss eines Gebäudes, siehe Giebel
 ein Ornament als schmückender oberer Abschluss eines Bauteils, siehe Bekrönung
 ein vorspringendes Ornament einer Fassade über Türen und Fenstern, siehe Verdachung
 in der Heraldik ein Wappenbild, siehe Sparren (Heraldik)

 Giebel (Fisch), ein Karpfenfisch

Giebel ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Giebel (Stuttgart), ein Stadtteil von Stuttgart
 Giebel (gemeindefreies Gebiet), ein gemeindefreies Gebiet im Landkreis Gifhorn
 Giebel (Berg), ein Berg in den Allgäuer Alpen
 Giebel, deutscher Name von Zálesie (Kežmarok), Slowakei
 Giebel (NSG), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Main-Spessart in Bayern 
 Weinberg und Giebel bei Elm, ein Naturschutzgebiet im Landkreis Main-Kinzig in Hessen

Giebel ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Giebel (1921–2017), deutsche Sopranistin
 Andreas Giebel (* 1958), deutscher Kabarettist
 Beatrix Giebel (* 1961), deutsche Malerin
 Christian Gottfried Giebel (1820–1881), deutscher Zoologe und Paläontologe
 Clemens Giebel (* 1974), deutscher Schauspieler
 Friedrich Wilhelm Giebel (1909–1988), deutscher Verleger
 Heinrich Giebel (1865–1951), deutscher Maler
 Hilar Giebel (Hilarius August Giebel; * 1883, † nach 1949), deutscher Unternehmer
 Josef Giebel, deutscher Volleyballspieler und Paralympionide

 Marion Giebel (* 1939), deutsche Altphilologin
 Reinhard Giebel (1939–2020), deutscher Jazzmusiker und Schriftsteller
 Thea Koch-Giebel (1929–2018), deutsche Malerin
 Ute-Beatrix Giebel, deutsche Theologin, Journalistin und Filmemacherin
 Wieland Giebel (* 1950), deutscher Autor, Herausgeber und Verleger

Siehe auch:
 Gibel